Der Begriff Campina bezeichnet:
 ein niederländisches Milchverarbeitungsunternehmen, siehe Campina BV
 dessen deutsches Tochterunternehmen, siehe FrieslandCampina Germany 
 eine rumänische Stadt, siehe Câmpina
 eine Speisekartoffelsorte, siehe Campina (Kartoffel)